Miejscowości w USA:
 Backus – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass
Gminy w USA:
 Backus (ang. Backus Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Roscommon